Blood In, Blood Out steht für:

 Blood in, Blood out – Verschworen auf Leben und Tod, US-amerikanischer Spielfilm von Taylor Hackford (1993)
 Blood In, Blood Out (Album), Albums der Band Exodus (2014)